Šilo je lahko:
 Šilo, otoček pri Dugem otoku
 Šilo, naselje na otoku Krku
 Šilo, čevljarsko orodje
 Šilo Veliko, otoček v Narodnem parku Kornati
 Šilo Malo, otoček v Narodnem parku Kornati